

Armi 
 C13 – versione canadese della M67 statunitense
 HMS C13 – sottomarino della Classe C costruito per la Royal Navy nella prima decade del '900
 OTO Melara C13 – prototipo di carro armato, sviluppato in diverse varianti dalla OTO Melara a partire dal 1978

Chimica
 Carbonio-13 – un isotopo stabile naturale del carbonio

Giochi da tavolo 
 C13 – negli scacchi, il codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa francese

Tecnologia e meccanica 
 Caterpillar C13 – motore prodotto dalla Caterpillar Inc.
 Connettore IEC C13 – polarizzato, tripolare; usato nei cavi elettrici

Televisione 
 C-13 – il nome di uno degli androidi presenti nella serie di Dragon Ball

Altro 
 C13 – tomba dell'antico Egitto

Note